Der Rajon Ljubeschiw (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Wolyn in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Ljubeschiw.

Geographie 
Der Rajon lag im Nordosten der Oblast Wolyn und grenzte im Norden an Belarus (Woblasz Brest), Rajon Iwanawa und Rajon Drahitschyn, im Osten an den Rajon Saritschne (in der Oblast Riwne), im Südosten an den Rajon Wolodymyrez (Oblast Riwne), im Süden an den Rajon Manewytschi, im Südwesten an den Rajon Kamin-Kaschyrskyj sowie im Westen an den Rajon Ratne. Das ehemalige Rajonsgebiet wird von Pripjetsümpfen geprägt, die Flüsse Prypjat und Stochid durchfließen den Rajon in östliche Richtung.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Kamen-Kaschirsk und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis zum 30. Dezember 1962 als die Auflösung des Rajons erfolgte und seine Fläche dem Rajon Kamin-Kaschyrskyj zugeschlagen wurde. Dieser Zusammenschluss wurde allerdings am 4. Januar 1965 wieder rückgängig gemacht, dabei wurde aber das Gebiet des Rajons zugunsten der umliegenden Rajone vergrößert, 1991 wurde der Rajon dann ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Kamin-Kaschyrskyj.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Siedlungsratsgemeinde und 5 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlungen städtischen Typs
 46 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Ljubeschiw
Rajon Kamin-Kaschyrskyj
Aufgelöst 2020